Los Olivos peut désigner:
 Los Olivos, un district au Pérou
 Los Olivos, une localité en Californie

Homonymie de patronyme